Тейран — многозначный термин:
Имя
 Тейран I — царь Боспора (275—278/279)

Топоним
 Тейран — коммуна в департаменте Эро (Франция)